Menhir – megaliti monolitici eretti solitamente nell'età della pietra:
 Menhir di Boeli – nome usato per la Stele di Boeli
 Menhir di Biru 'e Concas – sito archeologico situato nel territorio del comune di Sorgono, in provincia di Nuoro
 Menhir di Cavaglià – impropriamente chiamati cromlech di Cavaglià, sono menhir riutilizzati per formare un monumento recente dalle sembianze di cromlech, a ridosso del torrente Elvo a Cavaglià, in Piemonte
 Menhir di Champ-Dolent – il più alto monumento megalitico della Bretagna, si trova nei dintorni di Dol-de-Bretagne, nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Menhir Genna Prunas – monumento preistorico situato nel comune di Guspini, lungo la SS126 all'altezza del chilometro 99, in un terreno agricolo presso casa Usai
 Menhir di monte Caprione – megaliti preistorici che sorgono sul monte Caprione, nella catena montuosa che cinge a levante il golfo della Spezia
 Menhir Perdas Longas – due menhir situati in territorio di Guspini, all'interno di un terreno agricolo nei pressi della zona industriale
 Menhir di Saint-Uzec – detto anche menhir di St-Duzec, è un celebre menhir situato nel villaggio francese di Saint-Uzec, nel comune di Pleumeur-Bodou sito nel nord della Bretagna
 Già del Menhir – cavallo due volte vincitore del Palio di Siena

Altri progetti